Бад-Клостерлаусниц () — коммуна в Германии, в земле Тюрингия. 

Входит в состав района Заале-Хольцланд.  Население составляет 3437 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 16,60 км². Официальный код  —  16 0 74 003.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Тюрингии